Denumirea de Stara Reka se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Stara Reka, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol;
 Stara Reka, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven.